

Patronymes 
 Charlie Whitehurst (1982-), joueur de football américain
 Jesse Harrison Whitehurst (1819-1875), photographe américain
 John Whitehurst (1713-1788), scientifique anglais.